Petersen je priimek več oseb:

 Jan Petersen (1906-), nemški pisatelj
 Nis Petersen (1897-1943), danski pisatelj
 Peter Petersen (1884-1962), nemški filozof, idealist in pedagog
 Wilhelm Petersén (1906-1988), švedski hokejist